Oyewole ist der Familienname der folgenden Personen:

 Abiodun Oyewole (* 1948), amerikanischer Lyriker und Perkussionist
 Adessoye Oyewole (* 1982), russischer Fußballspieler
 Eji Oyewole (* 1941), nigerianischer Musiker
 Olusola Bandele Oyewole (* 1955), nigerianischer Ernährungswissenschaftler
 Saundra Herndon Oyewole (* 1943), amerikanische Mikrobiologin